Глобална катастрофа
 Есхатологија
 Постапокалиптика